Pulkautalbahn bezeichnet:

 die Bahnstrecke Novosedly–Zellerndorf
 die Bahnstrecke Zellerndorf–Sigmundsherberg